Москальчук — українське прізвище. Відомі носії:

 Москальчук Григорій Мартинович — Герой Радянського Союзу
 Москальчук Микита Андрійович — Герой Радянського Союзу

Українські прізвища
Прізвища на -ук